Anzug steht für:

 Anzug, Kleidungsstück mit verschiedenen Bedeutungsvarianten
 Anzug, im Modell- und Formenbau eine Formschräge
 Anzug (Pferdesport), Verlängerung am Mundstück der Pferdezäumung
 Anzug, im Brückenbau der sich mit zunehmender Höhe verjüngende Querschnitt der Stützen, siehe Pfeileranzug
 Anzug, im Kanton Basel-Stadt übliche Bezeichnung eines parlamentarischen Vorstosses, siehe Postulat (Schweiz)

Siehe auch: